Sezona Formule 1 1953 je bila četrta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 18. januarja 1953 z dirko za Veliko nagrado Argentine, končala pa 13. septembra 1953 z deveto dirko sezone za Veliko nagrado Italije. Dirkaški naslov je osvojil Italijan Alberto Ascari.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1953.

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači 

 * Najhitrejši krog, kar je prineslo dirkaču eno prvenstveno točko.
 ** Več dirkačev je postavilo najhitrejši krog, zato so si eno točko razdelili.
 † Skupaj sta dirkala dva ali več dirkačev.
 ‡ Na tej dirki si je veliko število dirkačev delilo dirkalnik, glej poročilo dirke za več informacij.

Druge pomembne dirke 
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe 

1953
1953 v športu